Балеј се може односити на:
 Балеј, град у Забајкалском крају, Русија;
 Балеј, село у области Видин, Бугарска.